Сиудад Гусман има више значења:

 Сиудад Гусман (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сиудад Гусман, Аерописта (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сиудад Гусман, Касета Нумеро Дијесиочо (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Сиудад Гусман, СЕРЕСО (Запотлан ел Гранде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику